Mackinaw Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Mackinaw Township du comté de Tazewell dans l'Illinois.
  du comté de Cheboygan dans le Michigan.

Voir aussi 
 
 Little Mackinaw du comté de Tazewell dans l'Illinois.

Homonymie de townships